Weymouth peut faire référence à :

Lieux 

 Weymouth, station balnéaire anglaise,
 Weymouth (Massachusetts), États-Unis,
 , États-Unis,
 Weymouth Township (New Jersey), États-Unis,
 , lieu du Mississippi, États-Unis,
 , Australie,
 , Australie,
 Weymouth (Nouvelle-Écosse), Canada,
 Weymouth: banlieue d ' Auckland dans l' Île du nord de la Nouvelle-Zélande,
 Weymouth (Saint Michael) (Barbade).

Personnalités 

 George Weymouth, explorateur anglais,
 , homme politique américain,
 ,éditeur du Washington Post,
 , journaliste américain,
 , personnalité religieuse anglaise,
 Tina Weymouth, bassiste de Talking Heads,

Voir aussi 
 Weymouth Football Club
 
 HMS Weymouth, plusieurs navires
 (19294) Weymouth, un astéroïde